Sanjie kan syfta på följande platser:

Kina 

 Sanjie (köping i Kina, Guangxi), 
 Sanjie (köping i Kina, Anhui), 

Robotskapade Kinaförgreningar